Владимир Аркадьевич Алов (3 июля 1936, Ленинград) — советский футбольный судья, родился в семье Аркадия Алова.

В 1958 окончил ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта.

В судействе с 1963 года. В течение 1967—1975 годов провёл 73 матча в высшей лиге СССР.

Достижения 
 судья всесоюзной категории по футболу (26.02.1968)
 три раза (1961, 1971, 1972) входил в десятку лучших судей СССР
 судья на линии финалов Кубка СССР 1971 (2:2, и переигровки 1:0)

Судейская статистика

Ссылки 

Выпускники Университета имени Лесгафта
Футбольные судьи СССР
Судьи всесоюзной категории